Kieferngarten (München), een buurt in het Münchense stadsdeel Freimann
Kieferngarten (metrostation), een station van de metro van München